

Biografia 
Nacque dalla relazione tra il re Cristiano IV di Danimarca e la sua amante Kirsten Madsdatter.

Morì davanti al sagrato della chiesa di Meinerzhagen durante uno scontro con le truppe provenienti dai Paesi Bassi.

Ascendenza

Voci correlate 
Regno di Danimarca e Norvegia
Regno di Norvegia
Casato degli Oldenburg

Christian
Figli illegittimi dei sovrani danesi